Ciutat, població gran amb alta densitat de població 
 Ciutat o Palma, municipi i ciutat capital de la comunitat autònoma de les Illes Balears
 Ciutat (Occitània), municipi francès al departament dels Alts Pirineus (regió de Migdia-Pirineus)
 CIVTAT Ideari d'Art i Cultura, revista editada a Manresa entre 1926 i 1928
 Ciutat o Castellciutat, entitat de població del municipi de la Seu d'Urgell (Alt Urgell)
 Castell de Ciutat, fortalesa a la població de Castellciutat, al municipi de la Seu d'Urgell